Ришар де Фурниваль (, а также Richart de Fornival, 10 октября 1201, Амьен — 1 марта 1259 или 1260) — французский священнослужитель,  (трувер), .

Биография 
Сын Роже де Фурниваля, личного врача короля Филиппа II. Каноник церкви Богоматери Амьенской, затем служил каноником в Руане. Практиковал как врач-хирург, так же был поэтом и большим книголюбом.
Магистр Ришар де Фуринваль жил в первой половине 13 в. Это был хорошо образованный человек, увлекающийся философией, считал себя последователем Платона. Ему принадлежали работы по алгебре, астрономии, астрологии и алхимии.

Произведения 
Писал песни, сонеты. Наиболее известны:
 аллегорическое сочинение «Бестиарий любви» (ок.1245; состоит из 57 exempla, образующих описание любовной «авантюры»); книга строится на серии эмблем геральдического характера, почерпнутых из традиции «Физиолога»; последовательность их описаний образует повествовательный ряд, который развертывается в речь от первого лица («я»), обращенную к безмолвному «вы»;
 трактат «Библиономия» («Книгозаконие»), представляющий собой комментированный каталог Амьенской публичной библиотеки и один из ярких образцов в истории «искусства памяти» (Ф.Йейтс).

«Библиономия» начинается с рассказа о том, как некий «опытный в астрологии» муж, постоянный обитатель Амьена, по астрологическим вычислениям убедился в том, что он родился под теми же созвездиями, под которыми был основан этот город. Такое «многозначительное» совпадение натолкнуло его на мысль, о желательности сделать что-либо на пользу города, с которым он связан судьбою. Он решил по этому открыть для жителей Амьена некий сад, разбив в нём три грядки и расположив на каждой в определённой последовательности растения одного рода. Вкусившие от плодов этого сада должны преисполниться желанием проникнуть в потаенный покой философии.

Сказанное имеет аллегорическое значение: сад — библиотека, грядки — литературные произведения, сгруппированные по их тематике, растения — отдельные рукописи.

Первая «грядка» — философия — содержит 12 рукописей по грамматике (№ 1-12), столько же по диалектике (№ 13-24), а также риторике (№ 25-36), геометрии и арифметике (№ 37-48), музыки и астрономии (№ 49-60), физике и метафизике (№ 61-72), метафизике и этике (73-84) и 24 рукописи философского содержания, но не укладывающихся в предыдущие рубрики и 24 рукописи поэтического содержания.

Вторая «Грядка» — отведена полезным «растениям». В ней размещаются рукописи медицинского содержания и рукописи по гражданскому каноническому праву.

Третья «богословская грядка» содержит ненумерованные рукописи книг Ветхого и Нового заветов, комментариев на них и т. п.

В области лирической поэзии также известен как трувер. Сохранилось около 21 песни разных жанров и некоторые из них с нотацией. Кроме того, отдельные произведения Ришара де Фурниваля входили в различные Книги песен средневековья, например, в Manuscrit du Roi () — манускрипт середины XIII века, хранящейся в Национальной библиотеке Франции.

Современные издания 
 L'œuvre lyrique de Richard de Fournival/Yvan G. Lepage, ed. Ottawa: Editions de l’Université d’Ottawa, 1981.

Публикации на русском языке 
 Ришар де Фурниваль. Бестиарий любви// Малые жанры старофранцузской литературы. Киев: Карме-синто, 1995
 Бестиарий Любви, пер. М.Собуцкого

Литература 
 Глухов, А. Г. Судьбы древних библиотек : научно-худож. очерки / А. Г. Глухов. — М.: Либерея, 1992. — С. 95.
 Симон, К. Р. История иностранной библиографии / К. Р. Симон. — М.: Книжная палата,1963. — С. 58-63.
 Solterer H. The master and Minerva: disputing women in French medieval culture. Berkeley: University of California Press, 1995.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Стихи on line

Писатели Франции
Умершие в 1250-е годы
Труверы